Пеппи Длинныйчулок — главный персонаж серии книг шведской писательницы Астрид Линдгрен.
 Пеппи Длинныйчулок (повесть) — детская приключенческая повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен 1945 года.
 Пеппи Длинныйчулок (телесериал) — шведский 13-серийный телесериал 1969 года.
 Пеппи Длинныйчулок (фильм, 1984) — советский двухсерийный музыкальный детский телефильм 1984 года.
 Пеппи Длинныйчулок (мультфильм) — шведско-немецко-канадский полнометражный мультфильм 1997 года.
 Пеппи Длинныйчулок (мультсериал) — канадский мультсериал 1997—1999 годов.

См. также 
 Новые приключения Пеппи Длинныйчулок